Компью́терная му́зыка () — термин, который первоначально использовался в кругу специалистов-профессионалов для обозначения области инженерных разработок, связанных с цифровым синтезом музыкальных звуков, цифровой обработкой звуковых сигналов, цифровой записью различных сонорных структур и так далее.

В настоящее время определение «компьютерная музыка» часто используется многими музыкантами и слушателями применительно к любой музыке, которая создаётся с помощью тех или иных музыкально-компьютерных технологий.

История возникновения и развития 
Первым компьютером, который был использован для создания музыки, считается CSIRAC (аббр. от , Автоматический компьютер Совета по научным и промышленным исследованиям) — первая австралийская цифровая ЭВМ и четвёртая в мире ЭВМ с программной памятью.

CSIRAC первоначально назывался CSIR Mk 1, и в настоящее время является единственным в мире уцелевшим компьютером первого поколения.

CSIRAC был спроектирован в конце 1940-х годов группой австралийских инженеров под руководством Тревора Пирси () и Мастона Берда (), которые работали независимо от своих коллег в Европе и США.

Первая тестовая программа CSIRAC была апробирована в конце 1949 года, а в период с 1950 по 1951 год машину использовали в целях создания музыки, для чего математик Джеф Хилл () разработал специальную алгоритмическую программу для компьютерного синтеза машинного звучания популярных музыкальных произведений того времени.

В 1951-ом году CSIRAC успешно «исполнил» популярный шлягер «Марш полковника Боги» (), однако в дальнейших исследованиях и разработках по созданию музыки задействован уже этот компьютер не был.

В 1951 году в Великобритании специалистами выездной студии BBC в Манчестерской лаборатории вычислительных машин была сделана первая запись музыки, сгенерированной компьютером. Машина, созданная Тьюрингом и занимавшая почти весь первый этаж лаборатории, могла генерировать три мелодии — «Боже, храни Королеву» (), «Бе Бе Черная овечка» () и классику свинга «В настроении» () Глена Миллера. Музыка записана на 12-дюймовый (30.5 cм) ацетатный диск . При этом фундаментальные работы Тьюринга конца 1940-х годов по превращению компьютера в музыкальный инструмент оказались незамеченными. Звуковой артефакт, представляющий Тьюринга как музыкального новатора, восстановлен в 2016 году.

См. также 
 Музыкально-компьютерные технологии
 Звуковой и музыкальный компьютинг
 Новые интерфейсы музыкального выражения
 Международная конференция по компьютерной музыке (ICMC)
 Электронная музыка
 Электроакустическая музыка
 Акусматическая музыка
 Спектральная музыка
 Академическая электронная музыка
 CSIRAC
 Центр искусств и медиатехнологий
 Computer Music Journal

Примечания

Литература 
 Ariza, C. 2005. «Navigating the Landscape of Computer-Aided Algorithmic Composition Systems: A Definition, Seven Descriptors, and a Lexicon of Systems and Research.» In Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: International Computer Music Association. 765—772. Internet: https://web.archive.org/web/20070927001256/http://www.flexatone.net/docs/nlcaacs.pdf
 Ariza, C. 2005. An Open Design for Computer-Aided Algorithmic Music Composition: athenaCL. Ph.D. Dissertation, New York University. Internet: https://web.archive.org/web/20110606061708/http://www.flexatone.net/docs/odcaamca.pdf
 Berg, P. 1996. «Abstracting the future: The Search for Musical Constructs» Computer Music Journal 20(3): 24-27.
  
 Joel Chadabe|Chadabe, Joel. 1997. Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 Chowning, John. 1973. «The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation». Journal of the Audio Engineering Society 21, no. 7:526-34.
 
 
 Doornbusch, P. 2009. «A Chronology / History of Electronic and Computer Music and Related Events 1906—2011» http://www.doornbusch.net/chronology/
 
 
 Perry, Mark, and Thomas Margoni. 2010. «From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer-Generated Works?». Computer Law and Security Review 26: 621-29.
 
 Supper, M. 2001. «A Few Remarks on Algorithmic Composition.» Computer Music Journal 25(1): 48-53.
 
 Живайкин П. Л., 600 звуковых и музыкальных программ. СПб., 1999
 Мазур А. К., Сиказин В. М., Перспективные принципы исполнения музыки с использованием компьютерных систем // Электронная технология и музыкальное искусство. М., 1990.
 Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Звуковая студия в PC. СПб, 1998.
 Hiller L. A. Computer Music // Scientific American. 1959, Vol. 201, № 6.
 Hiller L. A., Isaacson L. M. Experimental Music. N. Y., 1959.
 Pennycook B. Computer Applications in Music at McGill University // Proceedings: 1989 International Computer Music Conference. San Francisco, 1989.
 Truax B., The Computer Music Facility at Simon Fraser University // Computers and the Humanities. Netherlands, Vol. XIX/4 (October -November), 1985.
 Schwanauer S. M., A Learning Machine for Tonal Composition // Machine Models of Music. Cambrige, 1993.
 Tipei S., Barger R., Cox B., Kelley D., Computer Music Courses Using Supercomputers: An Education Experiment at NCSA/UIUC // Proceedings of the International Computer Music. Glasgow / San Francisco, 1990.

Ссылки

Исследовательские центры 
 Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology (CIRMMT) Montreal, Canada
 Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) Paris, France
 GRAME — National Center for Music Creation, Lyon, France
 Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
 Centre for Digital Music, Queen Mary, University of London, London, UK
 Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) Stanford University, USA
 The Music Computing Lab, The Open University, Milton Keynes, UK
 Laboratorio di Informatica Musicale (LIM), Università degli Studi di Milano, Milano, IT
 Центр искусств и медиатехнологий
 Учебно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии».

Ассоциации 
 International Society for Music Information Retrieval (ISMIR) 
 International Computer Music Association (ICMA)

Журналы 
 Computer Music Journal
 Journal of New Music Research
 Organized Sound

Конференции 
 Sound and Music Computing Conference (SMC) 
 International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR)
 International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME)
 International Conference on Digital Audio Effects (DAFX)
 International Computer Music Conference (ICMC)

Программное обеспечение 
 List of software tools related to SMC

Музыкальные термины

Программирование
Программные синтезаторы